domaća kokoš, mužjak
 Pijevac (Goražde, BiH), naselje u općini Goražde, BiH